Pirjo Elina Muranen z d. Manninen (ur. 8 marca 1981 w Rovaniemi) – fińska biegaczka narciarska, brązowa medalista olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Pirjo Muranen pojawiła się w styczniu 1998 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz, gdzie była druga w sztafecie, czwarta na dystansie 15 km techniką klasyczną, a w biegu na 5 stylem dowolnym była piąta. Niedługo później, 7 marca 1998 roku w Lahti zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 45. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Dokładnie rok później, 7 marca 1999 roku w tej samej miejscowości zdobyła pierwsze pucharowe punkty, zajmując trzydzieste miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Były to jej jedyne punkty w sezonie 1998/1999 i w klasyfikacji generalnej zajęła 81. miejsce. Na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden w 1999 roku zdobyła złoty medal w sztafecie i srebrny w biegu na 5 km stylem klasycznym.

Podczas mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie zdobyła medale we wszystkich konkurencjach indywidualnych: złoto w sprincie stylem dowolnym, srebro w biegu na 5 km stylem dowolnym i brąz na dystansie 15 km klasykiem. W zawodach pucharowych punktowała pięciokrotnie, przy czym 28 lutego 2000 roku w Sztokholmie po raz pierwszy stanęła na podium, zajmując drugie miejsce w sprincie klasykiem. Wyprzedziła ją tylko Norweżka Bente Skari, a trzecia była kolejna reprezentantka Finlandii, Kati Sundqvist. W tej samej konkurencji druga była także 8 marca w Oslo. Wyniki te pozwoliły jej zająć szesnaste miejsce w klasyfikacji generalnej i szóste w klasyfikacji sprinterskiej. W sezonie 2002/2001 punktowała we wszystkich swych startach, czterokrotnie stając na podium. 17 grudnia 2000 roku w Brusson Manninen odniosła swoje pierwsze zwycięstwo, wygrywając sprint stylem dowolnym. W dalszej części sezonu była wygrała sprint klasykiem 29 grudnia w Engelbergu, dzień później była druga w sprincie stylem dowolnym, a 7 marca 2001 roku w Oslo ponownie była najlepsza w sprincie stylem klasycznym. Dzięki temu była ostatecznie jedenasta w klasyfikacji generalnej i druga w klasyfikacji sprinterskiej, za Skari a przed Manuelą Henkel z Niemiec. Na przełomie stycznia i lutego 2001 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zwyciężyła w sztafecie, sprincie i biegu na 15 km stylem dowolnym, a w biegu na 15 km klasykiem była druga. Trzy tygodnie później Finka wystartowała na mistrzostwach świta w Lahti, gdzie w debiucie sprintu na imprezie mistrzowskiej zdobyła pierwsze w historii złoto mistrzostw świata w tej konkurencji. Na tych samych mistrzostwach zajęła także 26. miejsce w biegu łączonym na 10 km, a wraz z koleżankami z reprezentacji była druga w sztafecie. Finkom odebrano jednak medal po wykryciu niedozwolonych środków we krwi Virpi Kuitunen.

Przez cały sezon 2001/2002 Finka pojawiła się tylko w jednych zawodach FIS Race: 21 kwietnia 2002 roku była ósma w biegu na 15 km stylem dowolnym w Ruce. Nie wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w lutym 2002 roku oraz nie była klasyfikowana w Pucharze Świata. Sezon 2002/2003 zaczęła od nieudanego startu w Düsseldorfie, gdzie zajęła 32. miejsce, jednak w późniejszych czternastu startach pucharowych tylko dwa razy nie punktowała. Sześciokrotnie plasowała się w czołowej dziesiątce, a raz stanęła na podium: 19 grudnia 2002 roku w Linzu zwyciężyła w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej była szesnasta, a w sprinterskiej trzecia za Marit Bjørgen i Bente Skari. Na rozgrywanych w 2003 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme nie obroniła tytułu wywalczonego w Lahti, rywalizację w sprincie techniką dowolną zakończyła tym razem na szóstej pozycji. Na tych samych mistrzostwach była także czternasta w biegu na 10 km stylem klasycznym i osiemnasta na dystansie 30 km stylem dowolnym. Ponadto Finki z Manninen w składzie ponownie zajęły drugie miejsce w sztafecie, jednak podobnie jak dwa lata wcześniej zostały zdyskwalifikowane za doping (we krwi Kaisy Varis wykryto EPO).

Mimo braku w kalendarzu sezonu 2003/2004 dużej międzynarodowej imprezy Finka sporadycznie startowała w zawodach pucharowych. Siedmiokrotnie punktowała, trzykrotnie znajdując się w czołowej dziesiątce. Najlepszy wynik uzyskała 18 stycznia 2004 roku w Novym Měscie, gdzie była trzecia w sprincie stylem dowolnym. Lepsze tego dnia okazały się jedynie Marit Bjørgen i Virpi Kuitunen. W klasyfikacji generalnej zajęła 32. miejsce. Nieco lepiej wypadła w sezonie 2004/2005, który zakończyła na 21. pozycji w klasyfikacji generalnej oraz siódmej pozycji wśród sprinterek. Tylko sześciokrotnie zdobywała punkty, ale za to w czołowej dziesiątce znalazła się cztery razy, w tym 16 stycznia 2005 roku w Novym Měscie była druga w sprincie techniką dowolną. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w lutym 2005 roku wspólnie z Riittą-Liisą Roponen wywalczyła srebrny medal w sprincie drużynowym stylem dowolnym, ulegając tylko Norweskiej parze: Marit Bjørgen i Hilde Gjermundshaug Pedersen. Indywidualnie wystąpiła tylko w biegu na 10 km stylem dowolnym, który zakończyła na 50. pozycji. Nie wystąpiła na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Turynie. W sezonie 2005/2006 wystąpiła tylko w czterech biegach PŚ, ani razu nie plasując się w pierwszej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajęła 75. miejsce, co było jej najgorszym wynikiem od sześciu lat.

Podobnie jak przed rokiem w sezonie 2006/2007 Manninen ani razu nie znalazła się na podium zawodów PŚ. Punktowała we wszystkich swoich startach, ale jej najlepszym wynikiem było piąte miejsce 21 marca 2007 roku w sprincie klasykiem w Sztokholmie. Nie wzięła udziału w pierwszej edycji Tour de Ski, a w klasyfikacji generalnej zajęła 29. miejsce. Na przełomie lutego i marca brała udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie wspólnie z Virpi Kuitunen, Aino-Kaisą Saarinen i Riittą-Liisą Roponen zdobyła złoto w sztafecie. W indywidualnych startach była siódma w sprincie stylem klasycznym i piętnasta w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze od trzech lat podium wywalczyła 26 stycznia 2008 roku w Canmore, gdzie zajęła drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2007/2008 punktowała w sumie 17 razy, w tym zajęła dwudzieste miejsce w klasyfikacji końcowej drugiej edycji Tour de Ski. We wszystkich ośmiu etapach tego cyklu zdobywała punkty, a w trzecim etapie - sprincie techniką dowolną w Pradze była druga.

Najważniejszą imprezą sezonu 2008/2009 były mistrzostwa świata w Libercu w lutym 2009 roku, gdzie razem z Kuitunen, Roponen i Saarinen wywalczyła tam złoty medal w sztafecie. Ponadto była trzecia w sprincie indywidualnym stylem dowolnym, ulegając tylko Włoszce Ariannie Follis i Amerykance Kikkan Randall. Zajęła również siódmą pozycję w biegu na 10 km klasykiem oraz dziesiąte na dystansie 30 km techniką dowolną. W startach pucharowych punktowała we wszystkich startach jedenastokrotnie znajdując się w pierwszej dziesiątce. Na podium plasowała się trzy razy: 31 stycznia w Rybińsku wygrała sprint stylem dowolnym, 13 lutego w Valdidentro była druga, a 7 marca w Lahti trzecia w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej PŚ osiągnęła swój najlepszy wynik, zajmując siódme miejsce, a w klasyfikacji sprintu była trzecia za Petrą Majdič ze Słowenii i Arianną Follis. Zajęła także dwunaste miejsce w końcowej klasyfikacji Tour de Ski 2008/2009.

Ostatnie podium w zawodach Pucharu Świata wywalczyła 11 marca 2010 roku w Drammen, gdzie była trzecia w sprincie klasykiem. W zawodach tych wyprzedziły ją Marit Bjørgen i Aino-Kaisa Saarinen. W sezonie 2009/2010 punktowała jeszcze kilkakrotnie, ale w pierwszej dziesiątce znalazła się tylko dwa razy. Nie ukończyła także czwartej edycji TdS. W klasyfikacji generalnej zajęła 31. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej była piętnasta. W lutym w 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, wraz z Virpi Kuitunen, Riittą-Liisą Roponen i Aino-Kaisą Saarinen zdobywając brązowy medal w sztafecie. W startach indywidualnych była piętnasta w sprincie klasykiem oraz trzydziesta w biegu łączonym na 15 km. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Oslo reprezentacja Finlandii w składzie: Pirjo Muranen, Aino-Kaisa Saarinen, Riitta-Liisa Roponen i Krista Lähteenmäki wywalczyła kolejny brąz w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach odpadła w eliminacjach sprintu stylem dowolnym, ale była za to szósta w biegu na 10 km stylem klasycznym. W zawodach pucharowych sezonu 2010/2011 punktowała kilkakrotnie, w czołowej dziesiątce plasując się dwukrotnie: 12 grudnia 2010 roku w Davos i 23 stycznia 2011 roku w Otepää była siódma w sprincie. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 34. miejsce Po zakończeniu sezonu postanowiła zakończyć karierę.

30 czerwca 2007 roku wyszła za mąż za Ville Muranena. Jest siostrą specjalisty kombinacji norweskiej Hannu Manninena.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 81.
 sezon 1999/2000: 22.
 sezon 2000/2001: 11.
 sezon 2002/2003: 16.
 sezon 2003/2004: 32.
 sezon 2004/2005: 21.
 sezon 2005/2006: 75.
 sezon 2006/2007: 29.
 sezon 2007/2008: 14.
 sezon 2008/2009: 7.
 sezon 2009/2010: 31.
 sezon 2010/2011: 34.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Urodzeni w 1981